Американська співачка Біллі Айліш випустила 1 студійний альбом, 2 міні-альбоми, 17 синглів та 13 кліпів. Її перший міні-альбом, Don't Smile at Me, був випущений 11 серпня 2017 та зайняв 14 сходинку на американському Billboard 200, 12 на UK Albums Chart та увійшов у топ-10 в Австралії, Новій Зеландії та Швеції. Після цього Айліш випустила сингли «Lovely», «You Should See Me in a Crown», «When the Party's Over», «Come Out and Play», «Bury a Friend», та «Wish You Were Gay», які потрапили в міжнародні чарти.

Вона випустила свій перший студійний альбом, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, 29 березня 2019. Сингл «bad guy» був випущений того ж дня.

Студійні альбоми

Міні-альбоми

Сингли

Інші пісні

Музичні відео

Коментарі

Примітки 

Дискографії американських виконавців
discography